Dúbravka (Bratislava), gradska četvrt u Bratislavi u Slovačkoj
 Dúbravka (Michalovce), općina u okrugu Michalovce u Slovačkoj

Vidi i:
 Dubravka (razdvojba)